José Guillermo Del Solar Alvarez-Calderón (*Lima, 28 de novembro de 1967) é um ex-jogador peruano de futebol. Atualmente comanda o César Vallejo.

Carreira
Del Solar fez parte do elenco da Seleção Peruana de Futebol da Copa América de 2001. Atou entre 1990-1996 na Seleção Peruana de Futebol.

Ligações externas
 RSSSF Archive

Futebolistas do Peru
Futebolistas do Besiktas JK
Futebolistas do Club Universitario de Deportes
Futebolistas do Club Deportivo Tenerife
Futebolistas do Valencia Club de Fútbol
Futebolistas do Real Club Celta de Vigo
Futebolistas do Club Deportivo Universidad Católica
Futebolistas da Unión Deportiva Salamanca
Treinadores de futebol do Peru
Treinadores da Seleção Peruana de Futebol
Naturais de Lima
Treinadores do Club Sporting Cristal
Treinadores do Club Universitario de Deportes
Treinadores do Club Deportivo Universidad de San Martín de Porres
Jogadores da Seleção Peruana de Futebol
Jogadores da Copa América de 1987
Jogadores da Copa América de 1989
Jogadores da Copa América de 1991
Jogadores da Copa América de 1993
Jogadores da Copa América de 1995
Jogadores da Copa América de 2001